Parti révolutionnaire du peuple ou Parti révolutionnaire populaire peuvent désigner :
 Éthiopie : Parti révolutionnaire du peuple éthiopien ;
 Kampuchéa : 
 Parti révolutionnaire du peuple khmer (1951) ;
 Parti révolutionnaire du peuple khmer (1981).
 Laos : Parti révolutionnaire populaire lao ;
 Mongolie : 
 en Chine, le Parti révolutionnaire du peuple de Mongolie-Intérieure (1925) ;
 Parti révolutionnaire du peuple mongol (1921) ;
 Parti révolutionnaire du peuple mongol (2010).
 Touva : Parti révolutionnaire populaire touvain ;
 Turkestan : Parti révolutionnaire du peuple du Turkestan oriental.

Voir aussi 
 Parti de la révolution populaire du Bénin
 Parti de la révolution du peuple (RDC)